Kolo peut désigner :

Patronyme 

 Roger Kolo (1943-), médecin et homme politique malgache.
 Marie Christina Kolo (1989-), est une militante pour le climat, une écoféministe et une entrepreneuse sociale de Madagascar.
 Randal Kolo Muani (1992-), footballeur français .

Toponyme
Kolo, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Tomislavgrad, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Kollë/Kolo, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Vushtrri/Vučitrn, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica.
 Koło, village de la gmina de Sulejów, du powiat de Piotrków, dans la voïvodie de Łódź, situé dans le centre de la Pologne

Autre
le kolo, une danse originaire des Balkans.
le kolo, un biscuit apéritif éthiopien.

Voir aussi
 
 

Homonymie de toponyme